William Jones, (1675–1749) walesi matematikus
 William Jones, (1746–1794) walesi indológus, filológus
 William Jones, Rhode Island egyik kormányzója
 William Jones, az USA pénzügyminisztere 1816-ban
 William Jones, kanadai vitorlázó olimpikon